JMY steht für:
 JMY Records (Jazz Music Yesterday), italienisches Jazz-Musiklabel
 Japanese Military Yen (日本軍用手票, kurz 日本軍票), japanische Soldwährung in den japanisch besetzten Gebieten
 Mammy Yoko Helipads (IATA-Code), Hubschrauberlandeplatz von Freetown in Sierra Leone

Abkürzung